Pechpfuhl bezeichnet folgende Gewässer/Bruchwälder:

 den Teich Pechpfuhl an der Stolper Heide in Berlin-Reinickendorf
 den Pechpfuhl in Bergfelde, Ortsteil von Hohen Neuendorf, Brandenburg
 das Seen-/Bruchgebiet Pechpfuhl (LSG) in Ludwigsfelde, Brandenburg
 den Pechpfuhl bei Waltersdorf, Ortsteil von Schönefeld, Brandenburg